Antoine Thomson d’Abbadie – francuski podróżnik, misjonarz i uczony
 Arnaud Michel d’Abbadie – brat Antoine’a, także podróżnik
 Jacques Abbadie – teolog ewangelicko-reformowany
 Jean-Jacques Blaise d’Abbadie – gubernator francuskiej Luizjany
 Julio Abbadie – urugwajski piłkarz

Zobacz też 
 Château d’Abbadie